Reisz je příjmení, které nesly nebo nesou tyto významné osobnosti:

 Julius Reisz (1880–1976), sionistický aktivista, československý politik
 Karel Reisz (1926–2002), britský režisér
 Rafa'el Reisz (1914–1944), židovský výsadkář, účastník Slovenského národního povstání

Související články 
 Reis
 Reiss (Reiß)
 Rais

Židovská příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení